L'Open de Hongrie de squash 2006 est l'édition 2006 de l'Open de Hongrie de squash qui se déroule à Budapest du 26 septembre au  octobre 2006. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card András Török.

Pour la troisième fois consécutive en finale, Grégory Gaultier remporte le titre en battant Lee Beachill.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Hongrie

Liens externes 

Open de Hongrie (squash)
Sport en Hongrie en 2006
Sport en septembre 2006
Sport en octobre 2006
Squash en 2006